Sadd-e Dorūdzan kan syfta på följande platser:

Iran 

 Sadd-e Dez, dammbyggnad, Khuzestan, 
 Sadd-e Dorūdzan (dammbyggnad i Iran), Fars, 

Robotskapade Iranförgreningar